Richter (geboren am 15. Dezember 1986 in der Tadschikischen Sozialistischen Sowjetrepublik; bürgerlich: Michael Richter) ist ein Rapper. Seit 2017 streamt er auf der Plattform Twitch in verschiedenen Kategorien.

Leben 
Richter kam 1988 mit seiner Familie aus der UdSSR nach Deutschland. 1998 begann er im Alter von zehn Jahren Keyboard und Akkordeon zu lernen. Nach seinem Abitur begann er ein Studium der Sozialen Arbeit an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Der erste Song, den Richter schrieb, als er noch nicht unter Vertrag stand, war Alles gegeben und alles verloren. Im Sommer 2009 wurde das erste Album von Richter unter dem Namen rICHter mit dem Diskjockey DJ Devil veröffentlicht. Im November 2009 wurde der Rapper von JS Supports unter Vertrag genommen.

Mit seinem Album Atlantis, veröffentlicht am 14. Februar 2019, kündigte Richter an kein weiteres Album mehr zu veröffentlichen. Am 20. November 2020 veröffentlichte Richter eine neue EP mit dem Namen Phoenix.

Diskografie 
Alben
 2013: Symbiose (14. Februar 2013)
 2016: Schwarzweiss (28. Juni 2016)
 2017: Lotus (10. Oktober 2017)
 2019: Atlantis (14. Februar 2019)
 2022: Struggle Mixtape #3 (01.Juli 2022)

EPs
 2014: Exit (16. Dezember 2014)
 2017: Game Over (10. Oktober 2017)
 2019: Ich bin Ich (14. Februar 2019)
 2020: Phoenix (20. November 2020)
 2022: Mosaik (01.Juli 2022)

Singles
 2008: Alles gegeben und alles verloren
 2009: rIchter Mixtape (feat. DJ Devil)
 2010: Weil sie uns lieben (Kollabo-Album mit Metrickz)
 2012: Früher und Heute
 2013: Julias Blog (Disstrack gegen JuliensBlog)
 2013: Es geht weiter (Single, produziert von Toxik Tyson)
 2013: Nur ein Tag (Single mit Lumaraa)
 2014: Der traurige Clown
 2014: Kein Morgen und Ciao (zusammen mit Metrickz auf dessen Album Kamikaze)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Richter bei Facebook
 Richter bei Myspace
 Richter bei YouTube

Einzelnachweise 

Rapper
Russe
Geboren 1986
Mann